Policlinico – azienda ospedaliera con funzione sia di assistenza sanitaria pubblica che didattica universitaria:
 Policlinico di Bari
 Policlinico San Pietro a Bergamo-Ponte San Pietro
 Policlinico San Marco a Bergamo-Zingonia
 Policlinico di Bologna – Sant'Orsola-Malpighi
 Policlinico di Catania
 Policlinico di Catanzaro – Mater Domini
 Policlinico di Firenze – Careggi
 Policlinico di Genova – San Martino
 Policlinico di Lecce – Vito Fazzi
 Policlinico di Milano – Ca' Granda
 Policlinico di Milano – Niguarda
 Policlinico San Donato a San Donato Milanese
 Policlinico di Modena
 Primo policlinico di Napoli
 Policlinico di Napoli – Federico II
 Policlinico di Palermo – Paolo Giaccone
 Policlinico di Pavia – San Matteo
 Policlinico di Pisa – Cisanello
 Policlinico di Pisa – Santa Chiara
 Policlinico di Roma – Agostino Gemelli
 Policlinico di Roma – Campus Bio-Medico
 Policlinico di Roma – Umberto I
 Policlinico militare di Roma – Celio
 Policlinico di Siena
 Policlinico di Verona – Giambattista Rossi

Stazioni 
 Policlinico – stazione della metropolitana di Napoli
 Policlinico – stazione della metropolitana di Roma